Дух се може односити на:
 Дух
 Дух (филм из 1990)
 Дух (филм из 2000)
 Дух (филм из 2008)
 Дух времена